Ел Нопал има више значења:

 Ел Нопал (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Нопал, Парада ел Мирадор (Акакојагва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Нопал (Истапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Нопал (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Нопал (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Нопал, Зона де Минас (Алдама), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Нопал (Асенсион), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Нопал (Којаме дел Сотол), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Нопал (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Нопал (Росалес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Нопал, Басијагвачи (Сан Франсиско де Борха), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Нопал (Ел Туле), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Нопал (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Нопал (Уруачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Нопал (Окампо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Нопал (Отаез), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Нопал (Мануел Добладо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Нопал (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Нопал, Ел Нопал де Аројо (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Нопал (Алмолоја), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Нопал (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Нопал (Хесус Марија), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Нопал (Тапалпа), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Нопал (Буенависта), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Нопал (Керендаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Нопал (Танхуато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Нопал, Ла Нопалера (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Нопал (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Нопал (Панотла), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ел Нопал (Коазакоалкос), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Нопал (Чонтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Нопал (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Нопал (Исхуатлан де Мадеро), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Нопал (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Нопал (Хуан Родригез Клара), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Нопал (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Нопал (Сан Андрес Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Нопал (Сајула де Алеман), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Нопал (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Нопал, Хосе Луис Торес Санчез (Виљануева), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику